Церковь Святого Павла, также известная как церковь актеров  () — приходская церковь, построенная в 1631 году в районе Ковент-Гарден, Лондон, Англия.

История 

В 1630 году четвёртый граф Бедфорд получил разрешение на снос зданий на земельном участке, которыми он владел. В результате возникла площадь Ковент-Гарден, первая официальная площадь Лондона. Все здания были построены в классическом стиле. В западной части площади была церковь, соединённая с двумя одинаковыми домами. С южной стороны площадь была оставлена открытой.

Церковь Святого Павла была первым полностью новым храмом, который был построен в Лондоне после начала английской Реформации. Дизайн церкви и макет площади была выполнены архитектором Иниго Джонсом как часть заказа Френсиса Рассела в 1631 году, который захотел создать «дома и строения, соответствующие привычкам Джентльмена и человека со способностями». Работы над церковью начались в том же году, а к 1633 году она была закончена с общей стоимостью в £4,000 и освящена в 1638 году. В 1645 году Ковент-Гарден стал отдельной приходской общиной, а церковь была посвящена Апостолу Павлу. Остается неясным, насколько здания похоже на оригинальное здание Джонса, поскольку церковь была повреждена пожаром в 1795 году во время реставрационных работ, и хотя колонны считаются оригинальными, остальная часть в основном относится к георгианской и викторианской реконструкции..

Работа над церковью была завершена в 1633 году.

Церковь полностью выгорела от пожара, произошедшего в сентябре 1795 года. Церковь была восстановлена под руководством Томаса Хардвика и переосвящена 1 августа 1798 года.

Архитектура

Место захоронения 
 Терри Эллен, актриса
 Клайв Брук, актёр
 Сэмюэл Батлер, поэт
 Эдит Эванс, актриса

Примечания

Ссылки 
St Paul's, Covent Garden entry from the Survey of London
Mystery Worshipper Report at the Ship of Fools website
Orchestra of St Paul's
Actors' Church
Deanery of Westminster (St Margaret) 

Храмы, заложенные в 1631 году
Храмы, построенные в 1633 году
Появились в 1633 году в Великобритании
Англиканские храмы Великобритании
Храмы Лондона
Ковент-Гарден
XVII век в Лондоне